Пик Пушкина может означать:

 Пик Пушкина — горная вершина в центральной части Бокового Кавказского хребта высотой 5047 м.
 Пик Пушкина — горная вершина в северной части отрога Печати (хребет Заилийский Алатау, Северный Тянь-Шань) высотой 4308 м.
 Также существует вершина высотой 5034 м на Безенгийской стене между пиком Руставели и Джангитау, которая на некоторых картах (в т. ч. карте Генштаба) ошибочно подписана как Пик Пушкина. На самом деле её название Джангитау Восточный.

Примечания